22725 Drabble – asteroide della fascia principale
 Margaret Drabble – scrittrice, critica letteraria e biografa britannica
 drabble – genere di narrativa breve